Игорь Степанович Паранько () — украинский геолог, педагог. Доктор геологических наук, профессор. Автор монографий, государственных геологических карт, атласа «Геология и полезные ископаемые Украины», учебников и учебных пособий.

Научные интересы 
Автор свыше 250 научных публикаций. Научные исследования посвящены вопросам геолого-формационного членения докембрия Украинского щита, стратиграфии, металлогении и прогнозированию поисков полезных ископаемых в докембрийских природных комплексах. Также Игорь Степанович Паранько занимался изучением ранней истории геологического развития Земли, экологии геологической среды.

Был сторонником нового научного направления в геологии — антропогенной геологии.

Награды 
За достижения в изучении докембрия Украинского щита был удостоен таких отличий:
 серебряный нагрудный знак Общества геологов Украины (2002);
 медаль В. И. Лучицкого (2003);
 памятный знак имени Л. И. Лутугина «За заслуги в разведке недр» (2005);
 звание «Почётный разведчик недр Украины» (2007).

За заслуги в научно-педагогической работе был награждён Министерством образования и науки Украины знаком «Отличник образования» (2002), Почётной грамотой ректората Криворожского технического университета (2004), Почётной грамотой Министерства образования и науки Украины (2008).

Литература

Ссылки 
 

Геологи Украины
Авторы учебников
Доктора геолого-минералогических наук